Argonautyki – epos grecki z III wieku p.n.e., autorstwa Apolloniosa z Rodos
 Argonautyki – epos łaciński z II wieku, autorstwa Waleriusza Flakkusa
 Argonautyki orfickie – grecki poemat orficki z V-VI wieku